Алекса́ндр Никола́евич Ба́кулев () — советский учёный-, , один из основоположников сердечно-сосудистой хирургии в СССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии.

Биография 

Родился а в деревне Невениковская (ныне , Кировская область). Происходил из древней вятской фамилии Бакулевых.

Окончил Первую Вятскую гимназию в 1911 году, затем — медицинский факультет Саратовского университета (1915).

Участник Первой мировой войны, два с половиной года нёс службу на Западном фронте младшим врачом 80-го Кабардинского полка. За участие в разведывательной операции был награждён орденом Св. Станислава 3-й степени.

С 1919 года работал ординатором в университетской хирургической клинике под руководством С. И. Спасокукоцкого; с 1926 года — на кафедре хирургии 2-го Московского медицинского института (возглавил эту кафедру в 1943 году).

Профессиональная деятельность Бакулева связана с такими направлениями медицины, как хирургия почек, костная хирургия, хирургическое лечение язвенной болезни, хирургия сердца, опухоли средостения и лёгких. В 1948 году произвёл операцию по поводу врождённого порока сердца. Бакулев был также одним из пионеров нейрохирургии в СССР. Основатель и первый директор Института грудной хирургии (позднее Институт сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева). Один из организаторов Пироговских чтений.

Президент АМН СССР с 14 декабря 1953 года по 29 января 1960 года. Депутат (от Москвы) Совета Союза Верховного Совета СССР 4 и 5 созывов (1954—1962).

Дружил с секретарём И. В. Сталина А. Н. Поскрёбышевым.

Умер 31 марта 1967 года. Похоронен в Москве на  (участок № 6).

Награды и премии 
 Орден Св. Станислава 3-й степени
 Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 декабря 1960 года)
 Ленинская премия (1957)
 Сталинская премия второй степени (1949) — за разработку методов радикальных хирургических операций при лёгочных заболеваниях и внедрение этих методов в лечебную практику
 три ордена Ленина
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды
 медали
 орден «За заслуги перед народом» (СФРЮ)
 орден «За гражданские заслуги» (НРБ)
 заслуженный деятель науки РСФСР (1946)

Научные труды 
 Врожденные пороки сердца. Москва, 1955.
 О хирургии сердца. Молодая гвардия, Москва 1958.
 Хирургическое лечение гнойных заболеваний легких. Медгиз, Москва 1961.
 Хирургическое лечение опухолей и кист средостения. Медицина, Москва 1967.

Музей-усадьба им. А. Н. Бакулева 

20 декабря 1991 года был открыт музей-усадьба академика А. Н. Бакулева в д. Бакули Слободского района Кировской области.
Добротный, двухэтажный полукаменный дом, его строил ещё прадед Александра Николаевича Бакулева (по воспоминаниям родственников). После раскулачивания семьи младшего брата, которая проживала по наследству в доставшемся доме, он стал принадлежать сначала колхозу «Труд», потом совхозу «Слободской».

Восстановление музея-усадьбы было задумано по инициативе слобожан к 100-летию со дня рождения Героя Социалистического труда, выдающегося ученого, хирурга с мировым именем, академика А. Н. Бакулева. Решение о создании музея-усадьбы А. Н. Бакулева принимается Слободским городским и районным Советом народных депутатов «О создании музея А. Н. Бакулева». 15 марта 1989 года за подписью А. С. Неганова и Исполкомом Областного Совета народных депутатов «Об организации музея-усадьбы А. Н. Бакулева» от 18 декабря 1989 года № 602.

За 15-й период существования музея было выполнено много хозяйственных работ: декоративный ремонт фасада здания музея, декоративный ремонт внутренних помещений крестьянской избы. Произведена реконструкция центральных ворот, колодца с воротом, замена наката из брёвен и тротуар на подворье и усадьбе. Подведены фундаменты под стены из бревен подворья и амбаров. Дополнительно, усилены конструкции строипильной фермы, стен подворья и амбаров. Вновь проложены внешние сети водопровода и местной канализации. Проводилось благоустройство усадьбы и другие работы.

Экспозиции крестьянской избы, подворья усадьбы постоянно пополнялись предметами крестьянского хозяйства, быта, ремесел. Научная экспозиция в медицинских залах пополнялась новыми документами, фотографиями. Проводилась научно-исследовательская работа. Собирался научный материал. Тексты экскурсий, лекций, бесед постоянно совершенствовались, пополнялись новыми материалами.
За этот период открыто много новых экспозиций: художественно оформлены актовый зал, в нём созданы два раздела экспозиции: «Историям здравоохранения Слободского района» и «Знатные земляки-медики — уроженцы Слободского», экспозиции о Саратовском университете, о пребывании А. Н. Бакулева на родине в 1963 году, о жизни и деятельности брата А. Н. Бакулева — Серафиме Николаевиче, «Дорожный быт старой России» и др. Создана небольшая постоянно-действующая выставка «Изделия ручного ткачества».

В настоящее время музей предлагает для своих посетителей 3 экскурсии: «Мир крестьянской семьи» — по экспозиции крестьянской избы, подворья, усадьбы; «А. Н. Бакулев — выдающийся учёный и хирург», «История Слободского здравоохранения» — на первом этаже.

Зав. музеем-усадьбой академика А. Н. Бакулева МУК «Слободской музейно-выставочный центр» — З. Окулова.

Документальный фильм «Ключ к сердцу» 
В 2005 году был снят документальный фильм, посвящённый памяти Бакулева. Проект создан на основе личных записей хирурга, а также воспоминаний родственников и коллег.

Память 
 Именем академика Бакулева названа улица в Москве.

Семья 
 отец — Николай Никитич Бакулев.
 мать — Мария Фёдоровна Бакулева (Осетрова).
 вторая жена (с 1926) — Валентина Петровна (1904—1996).
 сын (от второй жены) — Бакулев, Пётр Александрович (1928—2018).
 дочь — Марина Александровна Бакулева (1931).

Примечания

Ссылки 
 
 Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева
 Бакулев Александр Николаевич — биография
 

Президенты АМН СССР
Российские и советские кардиохирурги
Сосудистые хирурги
Депутаты Совета Союза 4-го созыва
Депутаты Совета Союза 5-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Подписавшие «письмо трёхсот»
Выпускники Вятской гимназии